(een persoon afkomstig uit) Australië
 een trainingspak van het merk Australian
aussieBum, een Australische zwembroekfabrikant
Aussie Rules, een Australische balsport